Генрих Эмануэль Грабовский ( или , 11 июля 1792 — 1 октября 1842) — немецкий ботаник и фармацевт польского происхождения.

Биография 
Генрих Эмануэль Грабовский родился в городе Глубчице 11 июля 1792 года.

Он получил образование в качестве фармацевта, учился в аптеке в Ополе. С 1840 года Генрих Эмануэль жил в городе Бреслау (Вроцлав). Грабовский проводил исследования флоры Силезии.

Генрих Эмануэль Грабовский умер во Вроцлаве 1 октября 1842 года.

Научная деятельность 
Генрих Эмануэль Грабовский специализировался на семенных растениях.

Публикации 
 1824. Enumeratio stirpium phanerogamarum, quae in Silesia sponte proveniunt. Vratislaviae, współautor: J.Ch. Günther i F. Wimmer.
 1827. Flora Silesiae I. Vratislaviae, współautor F.Wimmer.
 1829. Flora Silesiae II. Vratislaviae, współautor F.Wimmer.
 1829. Flora Silesiae III. Vratislaviae, współautor F.Wimmer.
 1836. Correspondenz über das häufige Vorkommen des Senecio vernalis in Schlesien. Flora 19.
 1836. Nachträge zu dem systematischen Verzeichnis von Rohrer und Mayer. Ibid.
 1840. Flora von Oberschlesien und dem Gesenke. Breslau.
 1841. Über einige Arten der oberschlesischen Flora. Übers. Arb. Schl. Ges. vaterl. Kultur.
 1842. Über Waldwolle, welche in Zuckmantel aus Kiefern-und Fichtennadeln gewonnen wird. Ibid.
 1843. Flora von Oberschlesien and dem Gesenke, mit Beriicksichtigung der geognostischen. Boden- und Hehen-Verhiltnisse.

Почести 
В его честь были названы виды Homalomena grabowskii Engl., Rubus grabowskii Bab. и Rubus grabowskii Weihe.

Примечания

Ссылки 
 BOTANICY

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Ботаники Польши